Mapletonia är ett släkte av svampar. Mapletonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mapletonia